Joris Marveaux (Vannes, 15 augustus 1982) is een Frans voormalig voetballer die doorgaans speelde als verdedigende middenvelder. Tussen 2001 en 2019 was hij actief voor FC Lorient, Clermont Foot, Montpellier en GFC Ajaccio.

Clubstatistieken

Trivia 
Ook de broer van Marveaux, Sylvain, is profvoetballer.

Frans voetballer